Прогре́сс — посёлок в Будённовском районе (муниципальном округе) Ставропольского края России.

Варианты названия 
 Третья ферма свх. Большевистская Искра.

География 
На реке Мокрая Буйвола.

На западе: село Искра.

На севере-западе: посёлок Целинный, урочище Звенигородское.

Расстояние до краевого центра: 153 км.

Расстояние до районного центра: 42 км.

История 
Образован на месте бывшего села Довсунского (снято с учёта в 1966 году).

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 21 сентября 1964 года посёлок Третья ферма совхоза «Большевистская искра» Прикумского сельского района был переименован в посёлок Прогресс.

До 16 марта 2020 года посёлок входил в состав сельского поселения Искровский сельсовет.

Население 

Национальный состав

По данным переписи 2002 года в национальной структуре населения русские составляли 36 %, даргинцы — 52 %.

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Будённовского района (Ставропольский край)
Места поселения российских немцев в Ставропольском крае